Уикипедия на индонезийски език () е раздел на индонезийски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 30 май 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Индонезийски език
Индонезийски език